Naumowka () ist ein Orts- und Flussname in Russland:

Orte:
 Naumowka (Baschkortostan) in der Republik Baschkortostan
 Naumowka (Belgorod) in der Oblast Belgorod
 Naumowka (Chabarowsk) in der Region Chabarowsk
 Naumowka (Irkutsk) in der Oblast Irkutsk
 Naumowka (Kaliningrad) in der Oblast Kaliningrad (Germehnen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Naumowka (Nischni Nowgorod) in der Oblast Nischni Nowgorod
 Naumowka (Orenburg, Buguruslan) im Rajon Buguruslan, Oblast Orenburg
 Naumowka (Orenburg, Sewernoje) im Rajon Sewernoje, Oblast Orenburg
 Naumowka (Rjasan) in der Oblast Rjasan
 Naumowka (Saratow) in der Oblast Saratow
 Naumowka (Smolensk) in der Oblast Smolensk
 Naumowka (Tomsk) in der Oblast Tomsk

Fluss:
 Naumowka (Fluss) in der Region Primorje